Gnaeus Servilius Caepio är ett namn som burits av flera romere:

* Gnaeus Servilius Caepio (konsul 253 f.Kr.), romersk politiker
 Gnaeus Servilius Caepio (konsul 203 f.Kr.), romersk politiker och militär
 Gnaeus Servilius Caepio (konsul 169 f.Kr.), romersk politiker
 Gnaeus Servilius Caepio (konsul 141 f.Kr.), romersk politiker, censor 125 f.Kr.